Damernas 1 500 meter i skridskor vid de olympiska vinterspelen 1976 avgjordes den 5 februari 1976, på Olympia Eisstadion. Loppet vanns av Galina Stepanskaja från Sovjetunionen

26 skridskoåkare från 12 nationer deltog på distansen.

Rekord 
Gällande världsrekord och olympiska rekord före Vinter-OS 1976:

Följande nya olympiska rekord sattes under tävlingen.

Medaljörer

Resultat

Referenser 

Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1976